El departamento del Huila fue creado el 15 de junio de 1905, mediante la Ley 46 de 1905. Según la Constitución Política de Colombia, el ejercicio del poder ejecutivo de esta región colombiana se deposita en un solo individuo, que se denomina Gobernador del Departamento del Huila, electo popularmente desde 1991 (Anteriormente eran nombrados por el Presidente de la República), para un periodo de 4 años sin reelección inmediata. Su mandato comienza el 1 de enero siguiente al de la elección.

Las personas que a cualquier título han ejercido la primera magistratura en el Huila son las siguientes:

Gobernadores designados por el Presidente de Colombia

Gobernadores elegidos por voto popular

Véase también 
 Anexo: Gobernadores de departamentos de Colombia
 Huila

Referencias 

Huila